Я́сенев — русская фамилия. Известные носители:

 Ясенев, Андрей Иванович (1868—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ясенев, Дмитрий Андреевич (1907—1958) — советский конструктор.
 Ясенев, Сергей Владимирович — российский дипломат.
 Топоним 
 Ясенев — хутор, Красногвардейский район, Белгородская область, Россия